Santa Ana de Arriba kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Ana de Arriba, Nuevo León, ort, Juárez, 
 Santa Ana, Santa Isabel, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar